Haviland steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Haviland (Arizona)
 Haviland (Kansas)
 Haviland (New York)
 Haviland (Ohio)

Unternehmen:
 Haviland & Co., Porzellanhersteller in Limoges

Haviland ist der Familienname folgender Personen:
 David Haviland (* 1961), schwedisch-amerikanischer Physiker
 Frank Burty Haviland (1886–1971), US-amerikanischer Maler
 George Darby Haviland (1857–1901), britischer Chirurg und Botaniker
 John Haviland (1792–1852), US-amerikanischer Linguist und Anthropologe
 John Haviland (Mediziner) (1785–1851), britischer Arzt und Hochschullehrer
 Matt Haviland (* 1961), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Paul Haviland (1880–1950), US-amerikanischer Fotograf und Autor
 Suzanne Lalique-Haviland (1892–1989), französische Malerin, Designerin und Kostümbildnerin
 Thomas Heath Haviland (1822–1895), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 Haviland-Krater
 Havilland